Иван Романо́вский:
 Романовский, Иван Васильевич (1834—1893) — российский врач.
 Романовский, Иван Павлович (1877—1920) — военачальник, генерал-лейтенант, видный участник Белого движения на Юге России.